Kazimierz Jaroszewicz (1882–1956), polski wojskowy
 Kazimierz Jaroszewicz (1897–1964), polski wojskowy